Shimanto bezeichnet:
 einen Fluss in Japan: Shimanto (Fluss),
 eine kreisfreie Stadt an diesem Fluss: Shimanto (Kōchi) und
 eine kreisangehörige Stadt an diesem Fluss: Shimanto (Takaoka).
 den nach dem Fluss benannten Asteroiden (3182) Shimanto